Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2009 je enainšestdeseta sezona Svetovnega prvenstva v motociklizmu. Potekala je od 12. aprila do 8. oktobra 2009.

Velike nagrade

Dirkaško prvenstvo 
Modro obarvani dirkači so v konkurenci za nagrado za novinca leta, modro obarvane dirke pa so dežne dirke.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Konstruktorsko prvenstvo

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³ 

2009
2009 v športu